Montesinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Los Montesinos, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Montesinos (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar